Een verkeersweg:
 N996 (België)
 N996 (Nederland), zie Provinciale weg 996

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing